Альби́на Бори́совна Матве́ева (25 января 1939, Москва, СССР — 5 декабря 2016, Москва, Россия) — советская и российская актриса; народная артистка Российской Федерации (2007).

Биография 
Родилась в Москве. После школы окончила МГТУ имени Баумана, работала в системе Академии наук СССР и даже приступила к работе над диссертацией, однако решила стать актрисой. В 1968 году окончила Московское театральное училище им. Щепкина (курс В. Коршунова, однокурсница Валерия Баринова, Валентины Паниной), училась также у Лидии Дейкун и Аркадия Благонравова. В 1969 году была принята в труппу Театра на Малой Бронной, в котором сыграла больше 30 ролей.

Играла также в авторском антрепризном театре Валентина Дудникова.

Умерла 5 декабря 2016 года в Москве на 78-м году жизни. Похоронена на Митинском кладбище.

Награды и премии 
 Заслуженная артистка России (10.06.1992).
 Народная артистка России (14.07.2007).

Работы в театре 

 «Анна Каренина» Л. Н. Толстого — графиня Лидия Ивановна
 «Брат Алёша» В. Розова — Нина
 «Отелло» У. Шекспира — Бьянка
 «Месяц в деревне» И. С. Тургенева — Елизавета Богдановна (1977)
 «Веранда в лесу» И. Дворецкого — Аня
 «Лето и дым» Т. Уильямса — миссис Бэссит
 «Дорога» Н. В. Гоголя — Софья Ивановна
 «Если…» С. Алёшина — Валентина «Ленушка» Л. Леонова — Устя «Волки и овцы» А. Н. Островского — Купавина «Детектив Каменного века» А. Володина — вдова «Вариации Феи Драже» А. Кутерницкого — Зинаида «Покровские ворота» Л. Зорина — Светлана «Их четверо» Г. Запольской — швея Фильмография 

  — Следствие ведут ЗнаТоКи. Несчастный случай — свидетельница (нет в титрах)
  — В номерах — дочь полковницы  — Человек со стороны — подруга Манагарова — — Вечный зов — Галина, жена Алейникова  — Личное счастье — Леокадия Кривоногова, актриса  — Хочу быть министром — Эра Васильевна  — Следствие ведут ЗнаТоКи. Любой ценой — свидетельница (нет в титрах)
  — Поэма о крыльях — медсестра  — Неоконченный урок — Анфиса Ильинична Панкратова  — Единственный мужчина — Марья Николаевна Козлова  — Ночь председателя — Серафима  — Берег (СССР, ФРГ) — Лида, жена Никитина  — Месяц в деревне — Елизавета Богдановна  — Законный брак — Евгения Филатова  — Звездочёт — Ярослава Соболева (Софи Вайнерт)  — Брод — мать  — Билет в один конец — завуч  — Защитник Седов — Ольга, жена Седова  — Домик у околицы — сестра Афанасия Николаевича  — Белый праздник — жена доктора''
  — Год Лошади: Созвездие скорпиона
  — Добрая весть (Беларусь)
  — Маяк

Примечания

Ссылки 
 Альбина Матвеева на сайте театра на Малой Бронной
 КиноПоиск. Альбина Матвеева
 Сфера-Кино. Альбина Матвеева
 Под плащом Мельпомены. Альбина Матвеева

Выпускники МГТУ
Персоналии:Театр на Малой Бронной
Похороненные на Митинском кладбище